Барбаза́н ():

 Барбазан — французский кантон в департаменте Верхняя Гаронна.
 Барбазан — французская коммуна в департаменте Верхняя Гаронна.
 Барбазан-Дебат — французская коммуна в департаменте Верхние Пиренеи.
 Барбазан-Десю — французская коммуна в департаменте Верхние Пиренеи.
 Барбазан, Арно Гийом де (1360—1431) — французский рыцарь, прозванный «рыцарем без упрёка».
 Барбазан, Этьен (1696—1770) — французский филолог и эрудит.